WBM steht für:
 Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte
 Wirtschaftsbetriebe Meerbusch
 Flughafen Wapenamanda (IATA-Code), Flughafen von Wapenamanda, Enga Province, Papua-Neuguinea
 Weight and Balance Manual
 Westberlin Maskulin, ein ehemaliges Berliner Rapduo
 Wort-Bild-Marke

wbm steht für:
 Vo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Wa (Sprache), Sprachgruppe der Wa (Ethnie) in China und Nord-Myanmar
 Bezeichnung der Module des Programmpakets Webmin

WBM